Аксайское месторождение:

 Аксайское нефтегазовое месторождение — в Сырдарьинском районе Кызылординской области Казахстана.
 Аксайское месторождение фосфоритов — в Таласском районе Жамбылской области Казахстана.